Die Abkürzung ZfG steht für:

 Zeitschrift für Geopolitik (1923–1944, 1951–1968), eine deutsche wissenschaftliche Zeitschrift
 Zeitschrift für Ganzheitsforschung (1959–2006), eine österreichische wissenschaftliche Zeitschrift
 Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, eine seit 1953 erscheinende geschichtswissenschaftliche Fachzeitschrift
 Zeitschrift für Grundschulforschung

ZFG